KK Union Olimpija, klub iz Ljubljane
KK Olimpija Osijek, klub iz Osijeka